47 км:

Железнодорожные остановочные пункты:
 47 км — прежнее название остановочного пункта Ипподром Рязанского направления МЖД в Московской области
 47 км — пассажирский остановочный пункт Большого кольца МЖД в Московской области на участке Наугольный — Дмитров
 47 км — пассажирский остановочный пункт Приозерского направления Октябрьской железной дороги
 47 км — остановочный пункт на линии Кривандино — Рязановка
 47 км — остановочный пункт в Челябинской области на линии Челябинск-Гл. — Карталы-1
47 км — остановочный пункт на линии Екатеринбург — Курган

Населённые пункты:
 47 км — посёлок в Сямженском районе Вологодской области.
 Остановочная Платформа 47 км Геодезическая — населённый пункт в Новосибирском районе Новосибирской области.